Castillo de Jimena puede referirse a:

Castillo de Jimena (Jaén); casa castillo de origen islámico, sita en la localidad jiennense de Jimena. Declarada BIC.
Castillo de Jimena de la Frontera; construcción árabe del , sita en la localidad gaditana de Jimena de la Frontera. Declarada BIC.